Еспланада  ( від  - вирівнювати) може мати значення:

 Еспланада — широкий, відкритий простір перед фортецею;
 Еспланада — муніципалітет в Бразилії, входить в штат Баїя;
 Еспланада — район міста Даугавпілс (Латвія);
 «Еспланада» — парк в центрі Риги;
 «Еспланада» — парк імені Леніна у Виборгу;
 «Еспланада» — театр в Сінгапурі.